Blackwell Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blackwell Lake (Idaho), im Valley County
 Blackwell Lake (Minnesota), im Douglas County